Clages ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Clages (* 1955), deutscher Diplomat im Ruhestand
 Gerhard Clages (1902–1944), deutscher SS-Hauptsturmführer, Chef des SD-Auslandsnachrichtendienst in Budapest und Leiter der Zerstörung von Ležáky
 Horst Clages (* 1934), deutscher Kriminalist und Kriminologe 

Siehe auch:
 Saint-Pierre-de-Clages
 Klages